Ла Конча има више значења:

 Ла Конча (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Конча (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Конча, Рестауранте (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Конча (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Конча (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Конча (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Конча (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Конча (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Конча, Ел Сидал (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Конча (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Конча (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Конча (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Конча (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Конча (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Конча (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Конча (Сан Фелипе Халапа де Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Конча (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Конча (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Конча (Хопала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Конча, Гранха (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Конча (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Конча, Ла Консепсион (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Конча (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Конча (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Конча (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Конча (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Конча (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику